Заровье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заровье — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Заровье — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Заровье — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Заровье — посёлок в Унечском районе Брянской области.

Украина 
 Заровье — село в Сарненском районе Ровненской области.